KZO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Qyzylorda (Kazakistan)